

Персоналії 
 Джеймс Ватт (; 1736—1819) — шотландський інженер-механік і винахідник.
 Роберт Ватсон-Ватт (; 1892—1973) — шотландський фізик, винахідник радара.
 Ватт (король Сассексу) (; ?—бл. 700) — король Сассексу в 688—700 роках.

Інше 
 Університет Геріот-Ватт
 Ватт (місячний кратер)

Див. також 
 Ват